Úherce est un toponyme qui peut désigner :

Úherce, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Úherce, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň .

Homonymie de localités en  Tchéquie